Gyarmati István (1929–2002) fizikus, kémikus, az MTA tagja
Gyarmati István (1929–1995) romániai magyar színész
Gyarmati István (1944–2015) zongoraművész 
Gyarmati István (1950) diplomata, biztonságpolitikus